«Поднятая целина» — советский трёхсерийный цветной художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1959—1961 годах режиссёром Александром Ивановым по одноимённому роману Михаила Шолохова.

Премьера фильма в СССР состоялась 27 апреля 1960 года (1 и 2 серии), 29 апреля 1961 года (3 серия).

Сюжет 
В станицу Гремячий Лог приезжает коммунист-двадцатипятитысячник Семён Давыдов и начинает проводить коллективизацию. Ему помогают председатель сельсовета Андрей Размётнов и секретарь партийной ячейки Макар Нагульнов. Кулаки и подкулачники активно сопротивляются этому процессу. Главный враг коллективизации — есаул Половцев — не устаёт вредить колхозникам. Но в числе колхозников есть и скрытый враг — Яков Лукич Островнов, который втёрся к ним в доверие. Не сразу осознают крестьяне преимущества колхозной жизни. В частности, крестьянин Кондрат Майданников долго и болезненно рвал пуповину, связывавшую его с единоличным хозяйством, прежде чем пришёл в колхоз вместе со всем своим имуществом.

В главных ролях

В эпизодах 

 Н. Баженов — эпизоды (1-3 сер.)
 Владимир Васильев — Афанасий Краснокутов (1-3 сер.)
 Михаил Васильев — Никита Хопров (1-я сер.)
 Людмила Волынская — Перфильевна (1-я сер.)
 Лилия Гурова — Настёнка Донецкова (1-3 сер.)
 Михаил Дубрава — казак (1-3 сер.)
 Николай Крючков — Агафон Дубцов (1-я сер.)
 Иосиф Кутянский — Кондрат Христофорович Майданников (1-я сер.)
 Павел Кашлаков — эпизоды (1, 2 сер.)
 Любовь Малиновская — Мария Хопрова (1-я сер.)
 Г. Мочалов — Антип Грач (1, 2 сер.)
 Павел Первушин — Фрол Дамасков (Рваный) (1-я сер.)
 Кира Петрова — Екатерина Гулящая (1-3 сер.)
 Иван Пальму — казак (1-я сер.)
 Яков Родос — Аполлон Песковатсков (1-3 сер.)
 Аркадий Трусов — старый казак (1-я сер.)
 Л. Ткачёв — эпизод (1-я сер.)
 Зоя Александрова — жена Майданникова (2, 3 сер.)
 Александр Афанасьев — прокурор (2 сер.)
 Владимир Волчик — Василий Атаманчуков (1, 2 сер.)
 Игорь Дмитриев — подпоручик Вацлав Августович Лятьевский
 Людмила Егорова — Варвара Харламова (2-я сер.)
 Шурик Крамсков — Федот Демидович Ушаков (Федотка) (2-я сер.)
 Нина Кочановская — эпизоды (2, 3 сер.)
 Иван Кузин — Иван Нестеренко (2-я сер.)
 Владимир Муковозов — эпизод (в титрах указан как — Г. Муковозов) (2-я сер.)
 Георгий Самойлов — эпизод (2-я сер.)
 Юрий Соловов — эпизод (2-я сер.)
 Елена Тяпкина — мать Мишки Игнатенкова (2-я сер.)
 Игорь Щепетнов — эпизод (2-я сер.)
 Сергей Аханов — эпизод (3-я сер.)
 Анатолий Алексеев — казак (3-я сер.)
 Н. Акулов — эпизод (3-я сер.)
 Е. Боровская — хуторянка (3-я сер.)
 Мария Вейсбрём — тётка Лушки (3-я сер.)
 Володя Величко — Федот Демидович Ушаков (Федотка) (3-я сер.)
 Е. Ванчугова — мать Вари (3-я сер.)
 Николай Волков — Михей Кузнецов (3-я сер.)
 Е. Клюева — бабка Атаманчукова (3-я сер.)
 Владислав Ковальков — эпизод (3-я сер.)
 Евгений Лебедев — Агафон Дубцов (3-я сер.)
 Долорес Столбова — учительница (3-я сер.)
 Сергей Тулупников — эпизод (3-я сер.)
 В титрах не указаны:
 Олег Басилашвили — казак
 Александра Ёжкина — жена Лукича (1-2 сер.)
 Геннадий Нилов — эпизод
 Сергей Плотников — Павел Любишкин
 Георгий Сатини — ротмистр Казанцев (3-я сер.)
 Георгий Тейх — полковник Седой / Никольский
 Виктор Чайников — эпизод
 Николай Крюков — Тит Константинович Бородин

Съёмочная группа 
 Сценарий — Юрия Лукина, Фёдора Шахмагонова
 Постановка режиссёра — Александра Иванова
 Главный оператор — Вячеслав Фастович
 Режиссёр — В. Степанов
 Художники — Николай Суворов, Абрам Векслер (3-я серия)
 Композиторы — Олег Каравайчук, Юрий Левитин (3-я серия)
 Звукооператор — Георгий Салье
 Операторы — Л. Александров, Владимир Коротков (1-я серия)
 Монтажёр — Н. Николаева
 Художник-гримёр — Г. Васильева
 Художник по костюмам — Диана Манэ
 Консультант — Светлана Туркова-Шолохова
 Редактор — Арнольд Витоль
 Оркестр Ленинградской государственной филармонииДирижёры — Олег Каравайчук, Николай Рабинович (3-я серия)
 Директор картины — Марк Рысс

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы СССР 1959 года
Фильмы Александра Иванова
Фильмы СССР 1960 года
Фильмы СССР 1961 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Михаила Шолохова
Лидеры советского кинопроката
Целина